Lectio – ciascuna delle varianti testuali esistenti di un documento
Lectio –  forma di insegnamento (insieme alla disputatio) utilizzata nelle scuole e nelle università fino al Rinascimento